Круглое Поле — топоним в России:

 Круглое Поле — посёлок в Круглопольском сельском поселении Тукаевского района Татарстана.
 Круглое Поле — деревня в Бетькинском сельском поселении Тукаевского района Татарстана.
 Круглое Поле — железнодорожная станция Волго-Камского региона Куйбышевской железной дороги.